Al Dhafra Sport & Culture Club' () é um clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos, com sede em Abu Dhabi. O clube compete no grupo A da 2ª Divisão, uma vez que foram rebaixados na última temporada.

Elenco Atual

Treinadores
  Baltemar Brito (2011)
  Mohammad Qwayed (2011-2012)
  Džemal Hadžiabdić (2012-)

Jogadores Famosos
 Mehdi Méniri
 Mohamed Salmeen
 Roméo Kambou
 Toufik Zerara
 Róbert Waltner
 Siavash Akbarpour
 Rasoul Khatibi
 Mehdi Rajabzadeh
 Odai Al-Saify
 Robert Akaruye
 Abass Lawal
 Obinna Nwaneri
 Mohamed Kader
 Ludemar
 Denis
 Tancredo
 Bruno Lupo

Ligações Externas

Abu Dhabi
Clubes de futebol dos Emirados Árabes Unidos
Clubes de futebol fundados em 2000
Al Dhafra Sport & Culture Club